

Geografia

Gibilterra
 Castello Moresco – castello di Gibilterra

Italia
 Moresco – comune della provincia di Fermo

Persone
 Antonio Moresco – scrittore italiano
 Eugenio Moresco – scrittore italiano
 Rinaldo Moresco – ciclista italiano

Altro
 Moresco – relativo ai Moriscos
 Moresco – composizione musicale (musica di Italo Salizzato) con dedica: "Al celebre fisarmonicista Gervasio Marcosignori"
 Idolo moresco – nome comune del pesce Zanclus cornutus
 Stile moresco – stile architettonico

Pagine correlate
 Morisco